Слова-реалії
 Об'єкт чи суб'єкт реального світу

Посилання